Plus d'une confession chrétienne a un diocèse à Toronto :
 le diocèse anglican de Toronto ;
 le diocèse catholique de Toronto.